

Presentación previa 
La pareja holandesa Antal van der Duim y Boy Westerhof fueron los campeones defensores, pero van der Duim decidió no participar en esta edición. Sin embargo Boy Westerhof defendió con éxito su título de las dos últimas temporadas. Disputó el torneo junto a su compatriota Matwé Middelkoop, derrotando a la pareja formada por el austríaco Martin Fischer y el holandés Jesse Huta Galung en la final por 6-4, 3-6, 10-6.

Cabezas de serie 
 Diego Schwartzman /  Horacio Zeballos (Primera ronda, retiro)
 James Cerretani /  Frank Moser (Semifinales)
 Stephan Fransen /  Wesley Koolhof (Cuartos de final)
 Martin Fischer /  Jesse Huta Galung ''(FINAL)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Scheveningen 2014